Kieran Agard, né le  à Newham, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à Doncaster Rovers.

Biographie 

Il inscrit 21 buts en troisième division anglaise lors de la saison 2013-2014, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat, derrière Sam Baldock (24 buts) et Britt Assombalonga (23 buts).

Le , il rejoint Plymouth Argyle.

Le , il rejoint Doncaster Rovers.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur de l'Everton FC
Joueur du Peterborough United FC
Joueur du Kilmarnock FC
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Rotherham United FC
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur du Plymouth Argyle FC
Joueur du Doncaster Rovers FC
Naissance en octobre 1989
Naissance à Newham (borough londonien)